Lichuan peut faire référence à :

Patronyme 
 Xia Lichuan est une artiste chinoise.

Toponyme 
 Lichuan (利川) est une ville de la province du Hubei en Chine ;
 Le xian de Lichuan (黎川) est une subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine.

Divers  
 Lichuan, race de cheval originaire de Lichuan en Chine.